Franc Zadravec je osebno ime več znanih Slovencev:

 Franc Zadravec (1925 - 2016), literarni zgodovinar, univ. profesor, akademik
 Franc Zadravec (1925 - 1975), agronom.